Le malais est un groupe de langues de la branche malayo-polynésienne des langues austronésiennes.
 Les Malais sont les populations habitant du littoral et de l'île indonésienne de Sumatra, la péninsule Malaise (à laquelle ils ont donné leur nom, Tanah Melayu ou 'terre des Malais'), le sud de la Thaïlande, Singapour et le littoral de l'île de Bornéo (que se partagent trois États : le sultanat de Brunei, l'Indonésie et la Fédération de Malaisie) et parlant le malais.